МТФ:

 МТФ — посёлок в Мордовском районе Тамбовской области.
 МТФ — молочно-товарная ферма.
 МТФ — механико-технологический факультет.